Wiltshire steht für:

 Wiltshire, Grafschaft in England
 Wiltshire (Unitary Authority), die Unitary Authority in England
 Wiltshire Rocks, Felseninseln vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika

 Die Apfelsorte Schöner von Wiltshire

Wiltshire ist der Familienname folgender Personen:

 Stephen Wiltshire (* 1974), englischer Zeichner
 Karen Helen Wiltshire (* 1962), irische Umweltwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Wilshire